Ratcliff steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ratcliff (Arkansas)
 Ratcliff (Houston County, Texas)
 Ratcliff (Starr County, Texas)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Ratcliff (London), Stadtteil im London Borough of Tower Hamlets

Kunst:
 William Ratcliff, Tragödie von Heinrich Heine
 Guglielmo Ratcliff, Oper von Pietro Mascagni
 William Ratcliff, Oper von César Cui
 Ratcliff, Oper von Volkmar Andreae

Personen:

 Alexandra „Sandy“ Ratcliff (1948–2019), britische Schauspielerin (“Family Life”)

Siehe auch:
 Ratcliffe
 Radcliff
 Radcliffe
 Radclyffe
 Ratliff